Klutina steht für:

 Klutina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Klutina Lake, einen See in Alaska
 Klutina River, einen Fluss in Alaska